Ruger MP9, een machinepistool gefabriceerd door Ruger
 Brügger & Thomet MP9, een machinepistool gefabriceerd door Brügger & Thomet
 Interdynamic MP-9, eenmachinepistool gefabriceerd door Interdynamic AB
 Mario Party 9, een computerspel van Nintendo voor de Wii